Magomed-Gasan Abušev – ex lottatore russo specializzato nella lotta libera
 Rangel Abušev – calciatore bulgaro, attaccante 
 Rasim Abuşev – ex calciatore azero, centrocampista